Ala může být:

Ala – zkratka aminokyseliny alanin
Ala (Pühalepa) – estonská vesnice v obci Pühalepa
Ala (Helme) – estonská vesnice v obci Helme
Ala (Itálie) – obec v Itálii
ala (lat. křídlo) – označení vojenského kontingentu z dob římské republiky
Ala – Zkratka státu Alabama v USA
 Ala – mytologické stvoření ve slovanské mytologii